Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Sue Barker e Ann Kiyomura-Hayashi 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
Assente

Assente
 Cynthia Doerner /  Wendy Turnbull (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1977